Il singolare del torneo di tennis Tokyo Indoor 1979, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Björn Borg che ha battuto in finale Jimmy Connors 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Björn Borg (campione)
 Jimmy Connors (finale)
 Roscoe Tanner (primo turno)
 Vitas Gerulaitis (semifinali)

 Guillermo Vilas (primo turno)
 Tim Gullikson (quarti di finale)
 Pat Du Pré (primo turno)
 Yannick Noah (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Tokyo Indoor 1979